Spojení písmen A a X může mít různé významy:

AX 
 Citroën AX – automobil
 Microsoft Dynamics AX, původně Axapta
 AX – aritmetický registr (baterie)
 AX – kód ISO 3166-2 pro Alandy

Ax 
 Ax (manga) – postava manga

.ax 
 .ax – internetová doména nejvyššího řádu pro Alandy